PADI Rescue Diver est une certification délivrée par l'organisation internationale de plongée sous-marine PADI. Elle permet, dans les structures commerciales PADI situées hors de France, de pouvoir pratiquer la plongée en scaphandre autonome en plongeant avec un binôme de même niveau. 

En France, seules les certifications délivrées par la FFESSM, la FSGT, l'ANMP, ou le SNMP, l'UCPA et la CMAS sont reconnues par le Code du Sport. Pour les détenteurs de certifications issues d'autres organismes, la plongée reste possible en France au sein d'un établissement d'APS, après évaluation par le Directeur de plongée des aptitudes de l'intéressé.

Conditions d'accès 
Pour pouvoir l'obtenir, l'élève doit être en possession d'une licence PADI Adventure Diver, dont la spécialité orientation, ainsi que d'un cours de sauvetage récent (moins de 24 mois) qui doit comprendre l'apprentissage de la réanimation cardiopulmonaire ainsi que des premiers soins.

Programme 
Padi Rescue Diver fait office de transition entre la plongée récréative et la plongée professionnelle dont la première étape est le stage PADI Divemaster.

Lors de cette formation, l'élève apprendra à réagir à des situations critiques dans, et hors de l'eau, mais auparavant, il apprendra à identifier et à maîtriser les problèmes qui pourraient survenir pendant la plongée.

Voici les éléments que l'élève apprendra tout au long de la formation :

 Reconnaître le stress chez un plongeur.
 Être prêt pour une urgence.
 Administrer de l'oxygène à un patient
 L'assistance depuis le rivage ou d'un bateau.
 Assister un plongeur conscient en surface.
 Identifier de façon préventive les défaillances matérielles.
 Les sorties avec un plongeur conscient/inconscient.
 Les défaillances thermiques du système corporel. 
 Gérer un accident lié à la pression.
 Les procédures pour un plongeur manquant.
 L'autosauvetage.
 Gérer une noyade.
 La respiration artificielle.
 Gérer un plongeur inconscient sous l'eau/en surface.
 Maîtriser la scène.
 Organiser l'évacuation.
 La maîtrise des blessures liées au monde sous-marin.
 Remplir un rapport d'accident.

Passerelles et équivalences 
Une passerelle correspond à la possibilité d'acquérir un niveau considéré comme proche dans un organisme différent, moyennant la validation d'un certain nombre d'épreuves ou un complément de formation. Les règles de délivrance sont fixées par l'organisme cible.

 FFESSM - Passerelle vers le niveau 3 de la fédération française  : L'obtention du N3 n'est pas automatique et nécessite une formation théorique et pratique (plongées techniques).
 ANMP - Passerelle vers le niveau 3 de l'ANMP  : L'obtention du N3 n'est pas automatique et nécessite une formation théorique et pratique (plongées techniques).
 SNMP Plongeur autonome 
 FSGT Plongeur N3 
 CMAS Plongeur 2 étoiles 
IDEA Rescue diver

Responsabilités 
Le rôle d'un rescue diver n'est pas seulement de sauver les plongeurs victimes d'un accident, mais aussi de prévenir les problèmes en détectant les défauts matériels et en évaluant l'état psychologique des plongeurs. Il est conscient des risques inhérents à l'environnement dans lequel il évolue et sait s'y adapter.

Notes et références 

Niveau de plongée